Boss oder Boß steht für:
 Boss (Familienname) (auch Boß), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Boss, umgangssprachlich für Vorgesetzter
 Boss (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Boss, besonders starker Gegner in Computerspielen, siehe Endgegner
 Boss (Mondkrater), Mondkrater

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boss (Missouri) im Dent County
 Boss (Texas) im Tarrant County
 Boss Arnold Village im Frederick County, Maryland

weitere geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Boss Island Creek, Fließgewässer im Hot Spring County, Arkansas
 Boss Island, Insel im Johnson County, Illinois
 Boss Jumbo Mine, Mine im Washoe County, Nevada
 Boss Tweed, Mine im Juab County, Utah
 Boss Tweed Mine, Mine im Madison County, Montana

Marken und Unternehmen:
 Hugo Boss, deutsche Bekleidungsmarke
 Boss, Automobilmodell von Ford, siehe Ford Mustang #Dritte Version: Modelljahre 1969–1970
 Boss Knitting Machine Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1897–1909)
 Boss, Markenname von Long-Crawford Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904–1905)

BOSS oder B.O.S.S. steht für:

 BOSS Great Wall, ein Galaxiensupercluster
 BOSS, Markenname elektronischer Geräte für Musiker
 SB-Möbel BOSS, Markenname einer Möbelhäusgruppe, siehe Porta Holding
 BOSS-CUBE, elektronisches Handelssystem der Deutsche Börse AG
 B.O.S.S. Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen BOSS (1911)

BOSS steht als Abkürzung für:

 Börsen-Order-Service-System, ehemaliges Handelssystem der Deutschen Börse (Bestandteil von BOSS/Böga), siehe BOSS-CUBE
 BSI OSS Security Suite, Zusammenstellung freier Sicherheits-Software
 Bureau for State Security, ehemaliger südafrikanischer Geheimdienst (1969–1980), siehe South African Bureau for State Security
 Business Operating System Software (Abkürzung teilweise auch nur BOS), Betriebssystem aus den 1980er Jahren
 Bahnhof Berlin Osdorfer Straße (DS100-Code)

Siehe auch:
 Der Boß
 The Boss
 Boss Lake
 Boss Hoss
 The BossHoss
 Big Boss
 Bos
 Bosse
 Bosses

Abkürzung